Lamotte se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Martial Lamotte
 Maxime Lamotte